Peste puede hacer referencia a alguno de los siguientes artículos:

 Peste. Enfermedad infecciosa causada por la bacteria yersinia pestis.
 Peste negra. Epidemia de peste que afectó a Europa a partir del siglo XIV.
 Peste bubónica. Casos de peste en los que aparecen bubones.
 Peste neumónica o peste pulmonar. Casos de peste en los que existe afectación del pulmón.

La peste puede hacer referencia a:

La peste, novela de Albert Camus.
La peste, película de 1993.
La peste, serie de televisión dirigida por Alberto Rodríguez.